Абим — топоним.

 Абим — город в Уганде.
 Абим — округ в Уганде.
 Абим — крупнейший известный кратер Япета.

См. также 
 Лез-Абим — самая населённая коммуна в заморском департаменте Франции Гваделупа.